

Toponymie
 Mirande est une commune française, située dans le département du Gers et la région Occitanie. 
 L'arrondissement de Mirande est une division administrative française, située dans le département du Gers et la région Occitanie. 
 Le canton de Mirande est une division administrative française située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées.

Architecture
 Une mirande est une construction élevée destinée à voir et observer les alentours.

Patronymie
 Henry Mirande (1877-1955) est un illustrateur et peintre français.
 Jacqueline Mirande (1925- ) est une historienne française.
 Jon Mirande (1925-1972) est un écrivain basque.
 Marcel Mirande (1864-1930) est un botaniste français, qui a été professeur de botanique à l'Université de Grenoble.
Raymond Mirande (1932 - 1997) est un artiste français de l'émail et du vitrail.
 Sylvain Mirande (1984- ) est un joueur français de rugby à XV.
 Yves Mirande (1876-1957) est un dramaturge, scénariste et réalisateur français.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme